Tkalec bezeichnet:
 Schloss Tkalec, Bauwerk in der Gespanschaft Međimurje, Nordkroatien 
 Gornji Tkalec, Dorf in Kroatien, nordwestlich von Vrbovec in der Gespanschaft Zagreb 
 Donji Tkalec, Dorf in Kroatien, nordöstlich von Vrbovec 

Tkalec ist der Familienname von:
 Helmut Tkalec (* 1959), österreichischer Tischlermeister, Holzgestalter und Antiquitätenhändler
 Marko Tkalec, ehemaliger slowenischer Tennisspieler